Princezna Marie Antonie Bourbonsko-Neapolsko-Sicilská (Maria Antonietta Giuseppina Leopoldina; 16. března 1851 – 12. září 1938) byla rodem i sňatkem s Alfonsem z Caserty, pretendentem zaniklého trůnu obojí Sicílie, bourbonsko-sicilská princezna.

Rodina 
Marie Antonie se narodila jako nejstarší dcera prince Františka, hraběte z Trapani (syn Františka I. Neapolsko-Sicilského) a jeho manželky (a neteře) arcivévodkyně Marie Izabely Rakouské, princezny toskánské. Byla starší sestrou Marie Karolíny, hraběnky Andrzej Zamoyski.

Manželství a potomci 
Marie Antonie se 8. června 1868 v Římě provdala za svého bratrance Alfonsa z Caserty, syna Ferdinanda II. Neapolsko-Sicilského a Marie Terezie Izabely Rakouské. Měla s ním 12 dětí:

 Ferdinand Pius z Kalábrie (25. července 1869 – 7. ledna 1960) ⚭ 1897 Marie Ludovika Bavorská (6. července 1872 – 10. června 1954)
 Karel Bourbonsko-Sicilský (10. listopadu 1870 – 11. listopadu 1949)
 ⚭ 1901 Mercedes Španělská (11. září 1880 – 17. října 1904), asturijská kněžna
 ⚭ 1907 Luisa Orleánská (24. února 1882 – 18. dubna 1958)
 František di Paola Bourbonsko-Sicilský (14. července 1873 – 26. června 1876)
 Marie Imakuláta Bourbonsko-Sicilská (30. října 1874 – 28. listopadu 1947) ⚭ 1906 Jan Jiří Saský (10. července 1869 – 24. listopad 1938)
 Marie Kristýna Bourbonsko-Sicilská (10. dubna 1877 – 4. října 1947) ⚭ 1900 Petr Ferdinand Toskánský (12. května 1874 – 8. listopadu 1948)
 Marie di Grazie Neapolsko-Sicilská (12. srpna 1878 – 20. června 1973) ⚭ 1908 Ludvík Orleánsko-Braganzský (26. ledna 1878 – 26. března 1920)
 Marie Giuseppina Bourbonsko-Sicilská (25. února 1880 – 22. července 1971)
 Gennaro Bourbonsko-Sicilský (24. ledna 1882 – 11. dubna 1944)
 Ranieri z Castra (3. prosince 1883 – 13. ledna 1973)
 Filip Bourbonsko-Sicilský (10. prosince 1885 – 9. března 1949)
 ⚭ 1916 Marie Luisa Orléanská (31. prosince 1896 – 8. března 1973), rozvod 1925
 ⚭ 1927 Odette Labori (1902–1968)
 František d'Assisi Bourbonsko-Sicilský (13. ledna 1888 – 26. března 1914)
 Gabriel Bourbonsko-Sicilský (11. ledna 1897 – 22. října 1975)
 ⚭ 1927 Markéta Isabela Czartoryská (17. srpna 1902 – 8. března 1929)
 ⚭ 1932 Cecílie Lubomirská (28. června 1907 – 20. září 2001)

Vyznamenání 
 : Řád královny Marie Luisy

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 16. března
Narození v roce 1851
Úmrtí 12. září
Úmrtí v roce 1938
Ženy
Narození v Neapoli
Bourbonsko-sicilské princezny
Bourbon-Obojí Sicílie
Italští římští katolíci
Kalábrijské vévodkyně